La stagione 1998 della Formula Nippon fu prevista su 10 gare, anche se poi ne vennero disputate solo 9. Vi presero parte 14 differenti team, 29 differenti piloti, 3 differenti telaisti e un solo motorista. In ogni gara per determinare la pole position era prevista una sessione speciale, alla quale prendevano parte solo i migliori 6 delle qualifiche.

Al termine della serie di competizioni il titolo venne aggiudicato al pilota giapponese Satoshi Motoyama alla guida di una monoposto dotata di telaio Reynard 97D e motorizzazione Mugen-Honda.

La pre-stagione

Calendario 

Tutte le corse sono disputate in Giappone.

Piloti e team

Tutte le vetture sono spinte da motori Mugen.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti 

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Risultati completi 

R8=ritirato ma classificato R=ritirato NQ=non qualificato

3(5)=parte dalla posizione 3, dopo aver fatto segnare il terzo miglior tempo nella sessione speciale - (5) dopo essere giunto originariamente quinto nelle qualifiche.

Note

Collegamenti esterni

 03
Nippon